Río San Juan kan syfta på:

Argentina 

 Río Iruya, vattendrag, Salta,

Colombia 

 Río San Juan (vattendrag i Colombia, lat 4,07, long -77,44), 
 Río San Juan (vattendrag i Colombia, lat 1,19, long -78,50),

Dominikanska republiken 

 Río San Juan (kommun), María Trinidad Sánchez, 
 Río San Juan (ort i Dominikanska republiken, María Trinidad Sánchez, lat 19,64, long -70,08),

Guatemala 

 Río San Juan (vattendrag i Guatemala, Petén, lat 16,37, long -90,03),

Honduras 

 Río Jicatuyo, vattendrag, Departamento de Santa Bárbara,

Mexiko 

 Río San Juan, Oaxaca, ort, San Juan Ñumí,

Nicaragua 

 Río San Juan, vattendrag, 
 Río San Juan (departement),

Spanien 

 Río San Juan (vattendrag i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia,